Dabas beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Dabas
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Dabas
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Dabas